Second livre de madrigaux de Claudio Monteverdi (1590)
 Deuxième livre de madrigaux de Carlo Gesualdo (1594)

Voir aussi